Deux personnages de fiction, apparaissant dans La Comédie humaine d'Honoré de Balzac :
 Camusot, le père
 Juge Camusot, son fils